Ресса (Реса) — река в Калужской области России, правый приток реки Угры, впадающей в Оку.

Берёт начало на Барятинско-Сухиничской равнине у деревни Шибаевка. Длина — 119 км; направление с юга на север; не судоходна. Ширина от 10—70 м, средняя глубина 2 м. На ней, вследствие крутого падения, бывали значительные паводки.

Притоки (км от устья) 
 36 км: река Пополта (лв)
 52 км: река Туросна (Турусна) (пр)
 68 км: река Можайка (лв)
 76 км: река Берновка (лв)
 92 км: река Ужаток (пр)
 101 км: река Усса (Суходолка) (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000021153.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Притоки Угры
Реки Мосальского района
Реки Юхновского района
Реки Сухиничского района
Реки Мещовского района